Yalik steht für:

 Yalik Bay, eine Bucht in Alaska
 Yalik-Gletscher, einen Gletscher in Alaska
 Yalik Point, ein Kap in Alaska